Wmmp.exe è un programma di protezione antipirateria per sistemi Windows presente soprattutto su CD musicali.

La prima volta che si inserisce in un computer un CD protetto in questo modo, il programma impedisce la riproduzione automatica (autoplay) e apre una finestra nella quale chiede l'ok per non specificate operazioni necessarie all'avvio del CD.

Il consenso dell'utente ignaro lancia l'installazione di un player esclusivo che si avvierà successivamente ogni qualvolta si vorrà riprodurre un qualunque CD protetto con lo stesso sistema (non tutti i CD sono protetti) e nel contempo impedisce l'uso del riproduttore multimediale predefinito. Inoltre viene vanificato ogni tentativo di copia sull'hard disk delle tracce musicali contenute nel CD (anche in formato audio differente dall'originale).
La richiesta del consenso all'installazione non è esplicita; l'utente non viene avvisato che sta per lanciare un file EXE e successivamente è obbligato a riprodurre i CD con un player a lui sconosciuto.

Per rimuovere dal computer il programma è inutile qualunque tentativo anche dal registro di sistema in quanto non rimane traccia utile sul computer. Il metodo efficace per la rimozione consiste nel reinserire un CD protetto, fermare il player sconosciuto se questo si avvia automaticamente, aprire le risorse di sistema e da qui esplorare il contenuto del CD al fine di individuare un file denominato "Uninstall..", lanciarlo ed attendere la disinstallazione.

Note 

Software di sistema